Les Tribulations d'un Chinois en Chine si può riferire a:

Le tribolazioni di un cinese in Cina (Les Tribulations d'un Chinois en Chine) – romanzo di Jules Verne del 
L'uomo di Hong Kong (Les Tribulations d'un Chinois en Chine) – film del 1965 diretto da Philippe de Broca